Шакалы (, ) — сербский полувоенный отряд, участвовавший в Косовской войне 1998-1999 годов. Причастен к массовому убийству албанских мирных жителей в косовской деревне Чушка.

Возможная причастность к резне в Чушке 

14 мая 1999 года в косовском селе Чушка, население которого не превышало 2 тысячи человек, были обнаружены 43 обгорелых трупа мужчин в возрасте от 19 до 69 лет. В тот день некий сербский вооружённый отряд вошёл в деревню в поисках албанских ополченцев и приказал всем местным жителям собраться в центре села. Сербы начали обыск в домах, во время которого забрали все ценные вещи и выгнали из домов женщин и детей, заставив их уйти в соседние сёла.

В ходе обыска в селе сербы заподозрили нескольких человек мужчин в принадлежности к албанским повстанцам и начали стрельбу. В результате в селе были убиты сначала 11 человек, которых сербы подозревали в помощи ополченцам, а затем расстреляны ещё 32 человека в возрастах от 19 до 69 лет. Трупы убитых были сожжены. В списках убитых значился и Хасан Чеку, отец Агима Чеку, командира Армии освобождения Косова. Также в тот день был расстрелян и брат Агима.

Прокуратура расценила произошедшее как «преступление, совершённое с особой жестокостью с целью принуждения албанцев покинуть места своего проживания». Виновниками в убийстве она назвала радикальную военизированную организацию «Шакалы», руководителем которой являлся Небойша Минич по прозвищу «Командир Смерть». 27 мая 2005 года Небойша был арестован в Аргентине, имея при себе фальшивые паспорта, однако предстать перед судом он так и не успел, скончавшись в изоляторе (причиной смерти был назван СПИД).

20 декабря 2010 в Белграде начался судебный процесс по делу «Шакалов». На скамье подсудимых оказались 8 человек: 
 Сречко Попович
 Славиша Кастратович
 Бобан Богичевич
 Звонимир Цветкович
 Радослав Брнович
 Видое Коричанин
 Велько Коричанин
 Абдулла Сокич

25 декабря на скамью подсудимых попал Зоран Обрадович, скрывавшийся в Германии, а 28 декабря перед судом предстал и Милойко «Шумадия» Николич, который скрывался в Черногории. Ещё пять человек, виновные в совершении преступления, в настоящий момент находятся в международном розыске.

Примечания 

Воинские формирования Югославии 
Военизированные организации
Война НАТО против Югославии